Ungehorsam steht für:
 Gegenteil von Gehorsam
 Straftat nach § 19 Wehrstrafgesetz, siehe Gehorsamsverweigerung
 Ungehorsam (Pferd)
 Ungehorsam (2016), österreichischer Spielfilm von Therese Schulmeister
 Ungehorsam (2017), englischer Originaltitel Disobedience, Spielfilm von Sebastián Lelio